YLY steht für:
ehemaliger Flugplatz Lytton, Lytton (British Columbia), Kanada (IATA-Code)

yly steht für:
 Nyâlayu, eine der Neukaledonien-Sprachen (ISO-639-3-Code)

Abkürzung